57-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 57-я параллель северной широты
 57-я параллель южной широты

Музыка 
 57-я параллель - альбом группы Торба-на-Круче, вышедший в 2007 году

См. также 
 57-й меридиан восточной долготы
 57-й меридиан западной долготы